Trade Center (Halmstad) - wolkenkrabber in Halmstad, Zweden
 Jewelry Trade Center - wolkenkrabber in Bangkok, Thailand
 Bandung Trade Center - winkelcentrum in Bandung, Indonesië
 Asia Pacific Trade Center - multifunctioneel complex in Osaka, Japan
 Station Trade Center-mae - metrostation bij bovenstaand complex
 World Trade Center (1973-2001) - kantorencomplex in New York, Verenigde Staten (volksmond)